Краї́на Вогню́ — географічна місцевість у манґа- та аніме-серіалі «Naruto», створеному і намальованому манґакою Масаші Кішімото. Це одна з найбільших і наймогутніших країн у серіалі. Її приховане селище, Конохаґакуре (відоме як Селище, Сховане в Листі), є домівкою більшості головних персонажів. Це також найважливіша і найвідоміша країна у розповіді.

Країна Вогню відповідно орієнтується до елементу вогню, зазвичай маючи ясну і теплу погоду. В той же час, хоча країна і не є найбільшою, вона має найбільше приховане селище.

За дванадцять років до початку розповіді на Країну Вогню напав надзвичайно могутній демон, Дев'ятихвостий Лис. Це чудовисько знищувало все на своєму шляху і без ліку вбивало, включаючи, з-поміж інших, батьків Іруки Уміно. Тварюка була зупинена Мінато Наміказе, надзвичайно сильним ніндзя, знаним як Четвертий Хокаґе. Він пожертвував власним життям, щоби запечатати монстра всередині свого новонародженого сина, Наруто Узумакі, який є головним персонажем серіалу.

Через пройдені роки Країна Вогню відновилася і подолала кризу, породжену війнами. Через це Країна Вогню завжди закликає сусідів до миру, намагаючись уникати воєнних конфліктів, знаючи до чого це призведе. Однак при нападі інших ворогів Країна Вогню ніколи не капітулює, а завжли обороняється. Деякі селища ніндзя, як-от Отоґакуре (Селище Звуку) та Сунаґакуре (Селище Піску), заздрячи силі та успіхам Конохи, намагалися ослабити її воєнну міць, об'єднавшись. Однак Коносі вдалося вистояти і вона продовжує бути найсильнішим поселенням ніндзя.

Конохаґакуре 

Конохаґакуре ( Konohagakure no Sato, повна українська назва «Селище, Сховане в Листі») або скорочено Коноха- одне з п'яти великих селищ ніндзя. Лідером (що іменується Каґе, тобто тінь) є Гокаґе (додана приставка Го символізує вогонь). На найвищій горі Коноги (під назвою Гора Гокаґе) висічені обличчя всіх Гокаґе, що є очевидною пародією на гору Рашмор. Обличчя додаються чернез деякий час після вступу Гокаґе на його посаду- наприклад, обличчя Тсунаде, П'ятого Гокаґе, було додано через деякий час.

Хоча Коноха була мирним селищем протягом багатьох років, вона вважається найсильнішим селищем ніндзя. Це видно навіть з кількості молодих шінобі, які брали участь у Екзамені для підвищення у званні до рівня Чунін. Зі 157 Ґенін 87 було з Коноги (72 у аніме). Решта селищ, порівняко з Коновою, не спромоглися надіслати навіть половину з того: 30 Ґенін із Селища Піску; 21 Ґенін із Селища Дощу; 6 Ґенін із Селища Трави (15 у аніме); 6 Ґенін із Селища Водоспаду (12 у аніме) та 3 Ґенін із Селища Звуку (Команда Кабуто Якуші рахувалася командою Коноги). Це частково було тому, що Коноха приймала у себе цей екзамен.

Масаші Кішімото сказав про Селище Листя : «Так, модель для створення Коноги — моє рідне місто. Коли я був дитиною, я жив біля військової бази, де було безліч тренувальних полів. Недалеко від цього й було моє місто. Через те, що я виріс у такому місці, мене завжди цікавили такі речі, як військові карти, Особливі Війська, команди, що складаються з трьох чоловік тощо».

Примітні місця

Ліс Смерті 

Ліс Смерті ( Shi no Mori), також відомий як 44-та зона для бойових тренувань, був міцем, ле проходив другий тур Екзамену для підвищення у званні до рівня Чунін. Вижити у цьому лісі, знайти Сувій та прийти у Вежу протягом 5 днів було основним завданням цього тесту. Складність полягала в тому, що, окрім величезної кількості ворогуючих Ґенін, на молодих шанобі чигали небезпеки, які містик у собі сам ліс- безліч отруйних рослин і тварин, незвіданих і заплутаних місць. Тому вижити у ньому було неймовірно важко, звідси і назва — Ліс Смерті

У вежу, що знаходиться всередині лісу, є 4 входи. Також є 44 входи у сам Ліс Смерті. У лісі протікає річка; радіус лісу — 10 км.

У вежі збираються ніндзя, яким вдалося заволодіти двоа протилежними сувоями. Кожній команді видається тільки один сувій (є два види — Небесний Сувій та Земляний Сувій). Потрібно дістати другий, а для цього доведеться зіткнутися у поєдинку з командою, у якої є протилежний. До того ж, багато команд намагаються дістати більше, ніж два сувої- доля того, щоб скоротити кількість суперників, а ще щоб гарантовано ввійти у третій тур. Востаннє другий тур проходить 7 команд, що є надзвичайно багато. До того часу ніколи не проходила така кількість студентів. Тому перед третім туром доволося провести відбіркові бої, після цього кількість Ґенін, що пройшли у фінал, скоротилася більше, ніж на половину.

Резиденція Гокаґе 
Резиденція — великий будинок, що належить Гокаґе протягом його правління. Він розташований близько Гори Гокаґе та Академії Ніндзя. Цю резиденцію було збудовано під час правління Першого Гокаґе. Зараз будинок належить Тсунаде, правлячому Гокаґе. У ньому знаходиться безліч зоборонених печаток, сувоїв, де сховано безліч секретних джутсу.

Бар Ічіраку Рамен 
Бар Ічіраку Рамен — улюблене місце Наруто Узумакі та Іруки Уміно попоїсти. Його власниками є Тьючі та його донька Аяме. Ці люди були одними з небагатьох, хто ставився до Наруто не як до монстра, а як до найкращого клієнта. Згодом замість Аяме у барі починають працювати Ніші та Матсу, набагато гірші кухарки, ніж Аяме.
   
Ічіраку Рамен був намальований на основі справжнього ресторану, де готують рамен, під назвою «Ічіраку Рамен», що знаходиться у місті Фукуока, Японія. У цьому місті автор «Naruto» Масаші Кішімото відвідував університет.

Академія Ніндзя 
Академія Ніндзя- тренувальний заклад для молодих ніндзя, які ще не досягли рівня Ґенін. Викладачами академії були Ірука Уміно та Мізукі(згодом Мізукі потрапив у в'язницю, намагаючись викрасти Сувій Гокаґе). Класи є великими і поступово піднімаються вгору по східцях. У них вивчається теорія, а також проходять екзамени. Парти розставлені так, що вчитель бачить кожного учня. Великі вікна дозволяють проиникати сонячному промінню, що служить освітленням. Прктичні заняття учні проходять на вулиці поблизу Академії, де є для цього спеціальні майданчики. Академія Ніндзя, а також Гора Гокаґе, є місцями, де розпочинається історія про Наруто.

Долина Закінчення 
Долина Закінчення (終わりの谷)- величезна долина на краю Країни Вогню. Там розташований високий водоспад і дві величні статуї. Перша- це силует Першого Гокаґе, який заснував Коногу, друга зображає ніндзя -Мадара Учіга наймогутнішого воїна часів Першого Гокаґе, що заснував клан Учіга. У цій долині відбувся бій між Мадарою і Першим Гокаґе, однак Гокаґе вдалося перемогти. Тому долина і дістала таку назву- від закінчення дружби двох непереможних воїнів.

У цій долині також відбувся бій між Саске Учіга та Наруто Узумакі. Однак Саске вдалося перемогти, на відміну від свого легендарного предка.

Клани 
Коноха має безліч могутніх кланів, деякі з них навіть володіють кеккей ґенкай- спадковою силою клану, що передається з покоління в покоління.

Клан Абураме 
Відомі члени : Шіно Абураме, Шібі Абураме, Мута Абураме, Токара Абураме, Торуне, Абураме Шикуро.

Клан Абураме ( Aburame Ichizoku, «Сім'я Абураме») — клан, що спеціалізується на використанні комах як зброю. Комахи є частиною тіла членів клану, що стало можливим внаслідок симбіозу тіла людини з комахами. Комахи живуть під шкірою людини, і захищають шінобі від поранень. Натомість, комахи живляться чакрою. Використовуючи комах як зброю, клан Абраме має велику перевагу у бою. Техніки з жуками є надзвичайно різноманітними — ніндзя можуть випускати самку комахи на жертву, а решта комах вистежуватимуть її за запахом . Члени клану також мають високий рівень маскування та шпигування — вони можуть спілкуватися за допомогою жуків. Члени клану Абраме носять темні сонцезахисні окуляри, які приховують їхні очі.

«Абураме» означає «олійна жінка», це слово подібне до «абурамуші» (), що означає «тарган».

Клан Акімічі 
Відомі члени : Чоджі Акімічі, Чоза Акімічі, Торіфу Акімічі.

Клан Акімічі ( Akimichi Ichizoku, „Сім'я Акімічі „) — клан, що має вміння перетворювати калорії у чакру і використовувати власну вагу у бою. Найпоширенішою технікою клану є Техніка Збільшення Ваги. Також Акімічі використовують Кольорові Кульки(є 3, різних за кольором, зелена, жовта і червона, що збільшують силу), що створені безпосередньо членами клану. Ці кульки збільшують резерви чакри у 100 разів, однак після їхнього вживання тіло довгий час залишається обезсиленим.

Клан Акімічі дуже близький до кланів Нара та Яманака. Їх зближує формація «Іно- Шіка — Чо», що передалася від батьків.

«Акімічі» означає «осіння дорога» («Акі» означає осінь, а «Мічі» — велиця, де продається їжа).

Клан Х'юґа 
Відомі члени : Хіната Х’юґа, Неджі Х’юґа, Хіяші Х'юґа, Ханабі Х'юґа, Хізаші Х'юґа

Клан Х'юґа ( Hyūga Ichizoku, «Сім'я Х'юґа»)- один з найсильніших і найдавніших кланів Коноги. Х'юґа () означає «Наближені до Сонця» і це назва міста з Префектури Міязакі в Японії.

Всі члени клану володіють б'якуґаном- особливим кеккей ґенкай, одним з трьох великих Доджутсу. Б'якуґан дозволяє бачити канали чакри всередині супротивника і дивитися крізь стіни .

Клан Х'юґа поділяється на 2 гілки- головну і побічну. Головна править кланом, а побічна служить їм. Члени голвної лінії клану ставлять на п'ятирічних членів побічної гілки тавро, що означає підданство. Коли б якийсь член побічної лінії вирішив повстати, то його мозок би негайно знищився. Тому побічна і головна гілки не є надто дружніми; побічна не може прямо показати свій протест, олнак ненавидить головну лінію за своє рабське положення.

Члени клану Х'юґа володіють спеціальним мистецтвом тайджутсу, що можна застосовувати лише маючи б’якуґан. Бійці атакують канали чакри сепротивника, перекриваючи доступ чакри до тіла.

Клан Інузука 
Відомі члени : Кіба Інузука, Тсуме Інузука, Хана Інузука

Клан Інузука( Inuzuka ke, Сім'я Інузука)- клан, що спеціалізується на різноманітних «звіриних атак», трансформуючись у тварин і використовуючи їх під час битви. У кожного члена клану є свій партнер — собака, що росте разом із шінобі. Тому між ними формується щось на зразок дружби, надзвичайно міцної. У битві ніндзя використовує різноманітні комбінації, які дозволяють атакувати разом із собакою.

«Інузука» означає «будинок собак», що належить до клану з Префектури Тіба, одного з найсильніших кланів періоду Едо. «Інузука» також походить «Hakkenden», новели про собак-самураїв.

Клан Курама 
Відомі члени : Якумо Курама, Ункайі Курама

Клан Курама — клан, що складається з висококласних знавців Ґенджутсу(ілюзорні техніки), представлених в аніме. Талант Ґенджутсу є одним з неназваних кеккей ґенкай. Однак, така неймовірна схильність до Ґенджутсу з народження призвела до того, що члени клану здатні створювати відчутні ефекти, що траплялися насправді. Клан був одним з найбільших у Конозі, однак почав поступово зникати.

Клан Нара 
Відомі члени : Шікамару Нара, Шікаку Нара, Йошіно Нара, Енсуі Нара.

Клан Нара ( Nara Ichizoku, «Сім'я Нара»)- клан, що спеціалізується на контролі тінню. Члени клану розводять оленів, які живуть у великому лісі клану Нара.

Члени клану використовують техніки маніпуляції тіні та різні варіації цього. Клан Нара дуже споріднений з кланами Акімічі та Яманака, формація цих трьох кланів“Іно-Шіка-Чо“ передається від батьків до дітей.

«Нара» походить від назви справжнього міста Нара, Японія, і це відоме місце, де живуть олені(«Шіка» означає «олень»)

Клан Учіха

Клан Яманака 
Відомі члени : Іно Яманака, Іноїчі Яманака, Фу Яманака, Санта Яманака

Клан Яманака( Yamanaka ke, «Сім'я Яманака»)- клан, що спеціалізується на контролі людської свідомості та думок. Найголовнішою технікою клану є «Душевний Переворот», яка здатна переміщувати душу користувача у тіло противника. Це неймовірно складне і потужне джутсу, однак у нього є певні недоліки. Всі техніки клану пов'язані з цим джутсу, і є його варіаціями.
Члени клану Яманака мають власну квіткову крамницю. Звідси великий талант до ікебани, мистецтва букетів. Тому деякі техніки також пов'язані з квітами.

Клан Яманака надзвичайно споріднений з кланами Нара та Акімічі. Формація" Іно-Шіка-Чо" є командою, що складається із членів цих трьох кланів. Вона передалася у спадок від старшого покоління.

«Яманака» означає «далеко в горах» або «всередині гір».

Naruto